La Pista Miguel Obando y Bravo (también conocida simplemente como Pista Cardenal Obando o Bulevar Miguel Obando), es un bulevar que pasa por toda el área central de Managua. El bulevar fue construido en tres etapas, e inaugurada la última etapa por el Cardenal Miguel Obando y Bravo ya que fue construida en su honor. El monto total de la autopista fue de aproximadamente US$5,545,788.

Historia 
La autopista se remonta desde los años 1980, ya que estaban dentro del plan maestro de la Alcaldía de Managua, pero no fue hasta el 2006 que se iniciaron los planes de la construcción de la primera etapa. El 4 de junio de 2007 se inició la segunda etapa en el tramo que inicia en la intersección de la colonia Los Robles con la Carretera a Masaya, hasta el Instituto Rigoberto López Pérez, en la intersección con la Avenida Bolívar. El tramo es considerado parte de la “calle central” de Managua y según la comuna y la Policía Nacional de Nicaragua, diariamente transitan por allí más de cuarenta mil vehículos livianos, por lo cual es una de las zonas más saturadas en las horas pico. 

En la tercera y última etapa se construyeron 500 metros lineales de construcción de pista con 8 metros de ancho; 6 Mil 110 metros cuadrados de revestimiento asfáltico; además, se construyeron 2 puentes vehiculares, 1 caja puente y muros de contención, así como la instalación del drenaje pluvial y luminarias en la obra. El costo de la obra en ese tramo llega a los 38 millones de córdobas, sin embargo, durante los dos años anteriores la comuna invirtió una mayor cantidad de recursos en la ampliación de la pista que ahora va de El Dorado a la Avenida Bolívar y facilita el acceso a Carretera Sur. El exalcalde de Managua Dionisio Marenco, la Administración de la comuna y el cardenal Miguel Obando y Bravo inauguraron el 11 de diciembre de 2008 la tercera fase de ampliación de la pista, que va desde el sector de la Radial Santo Domingo a la pista El Dorado, pasando por los barrios de Liberia, México y Carlos Fonseca del Distrito V.

Véase también 
Miguel Obando y Bravo
Carretera a Masaya

Referencias

Enlaces externos 
Inicia Ampliación este de la pista Cardenal Miguel Obando y Bravo

Mapas y calles de Managua en Mapvista
mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua
Mapa interactivo de lugares de interés en Google Maps

Bulevares de Managua